Voices, plural de vozes, em inglês
Voices (banda), grupo feminino de música gospel do Brasil
Voices (álbum), álbum do músico grego Vangelis, lançado em 1995
Voices, um livro escrito por Arnaldur Indriðason, lançado em 2002
Someone Behind You, um filme sul-coreano em 2007, também relançado como Voices
Voices (canção), uma canção da banda Alice in Chains, lançada em 2013

Desambiguação